Vincent-Marie est un nom propre masculin composé des prénoms Vincent et Marie.
Ce nom peut désigner un prénom:

Un prénom 

Vincent-Marie de Vaublanc (1756-1845)
Vincent-Marie Bouvot (1963- )
Vincent-Marie Strambi (1745-1824)
Vincent-Marie Farinole (1832 - )

Prénom masculin